Краснопо́льский райо́н:

 Краснопольский район — в Белоруссии, административный центр — пгт Краснополье.
 Краснопольский район — упразднённый район Полоцкого округа Белорусской ССР, существовавший в 1925—1927 годах.
 Краснопольский район — на Украине, административный центр — пгт Краснополье.